Die 69. Eishockey-Weltmeisterschaften im Jahre 2005 der IIHF der Männer fanden zu folgenden Terminen und an folgenden Orten statt.

 Weltmeisterschaft: 30. April bis 15. Mai 2005 in Wien und Innsbruck (Österreich)
 Division I, Gruppe A: 17. bis 23. April 2005 in Debrecen (Ungarn)
 Division I, Gruppe B: 17. bis 23. April 2005 in Eindhoven (Niederlande)
 Division II, Gruppe A: 10. bis 16. April 2005 in Zagreb (Kroatien)
 Division II, Gruppe B: 4. bis 10. April 2005 in Belgrad (Serbien-Montenegro)
 Division III: 7. bis 12. März 2005 in Mexiko-Stadt (Mexiko)

Wie im Vorjahr nahmen an diesen Welttitelkämpfen wieder 45 Mannschaften teil.

Top-Division 

Die Spiele um die 69. Weltmeisterschaft der Herren fanden vom 30. April bis zum 15. Mai 2005 in Österreich statt. Die Spielorte waren die Wiener Stadthalle in Wien und die Olympiahalle Innsbruck. Der Austragungsmodus blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Nach der kanadischen Dominanz der vergangenen beiden Jahre ging der Titel in diesem Jahr wieder an Tschechien, das damit seinen elften Weltmeistertitel erringen konnte.

Vorrunde

Gruppe A 
In der Gruppe A spielten: Slowakei, Russland, Österreich und Belarus. Austragungsort der Gruppenspiele war Wien.

Abschlusstabelle

Gruppe B 
In der Gruppe B spielten: Kanada, USA, Lettland und Slowenien. Gespielt wurde in Innsbruck.

Abschlusstabelle

Gruppe C 
In der Gruppe C spielten: Schweden, Finnland, Ukraine und Dänemark. Die Spiele der Gruppe fanden in Innsbruck statt.

Abschlusstabelle

Gruppe D 
In der Gruppe D spielten: Tschechien, Deutschland, Schweiz und Kasachstan. Austragungsort der Spiele war Wien

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 13–16, Gruppe G 
Die jeweils Letzten der Gruppen A bis D spielen in dieser Runde gegeneinander. Alle Spiele fanden mit Ausnahme des Duells Deutschland – Österreich in Innsbruck statt.

Abschlusstabelle

Zwischenrunde

Gruppe E 
Die Gruppe E setzt sich aus den ersten 3 der Gruppen A und D zusammen. Alle Spiele fanden in Wien statt. Die direkten Vergleiche aus der Vorrunde wurden übernommen.

Abschlusstabelle

Gruppe F 
Die Gruppe F setzt sich aus den ersten 3 der Gruppen B und C zusammen. Alle Spiele fanden in Innsbruck statt. Die direkten Vergleiche aus der Vorrunde wurden übernommen.

 Abschlusstabelle

Play-offs 
Die Play-off-Spiele fanden mit Ausnahme zweier Viertelfinalspiele in Wien statt.

Abschlussplatzierung der Weltmeisterschaft

Meistermannschaften

Doping 
Der Belarusse Zimafej Filin und der Ukrainer Oleksandr Pobjedonoszew wurden wegen Dopings vom Turnier ausgeschlossen.

Division I

Division I, Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A der Division I fanden vom 17. bis 23. April in Debrecen in Ungarn statt. In der Gruppe A spielten: Japan (Absteiger), Norwegen, Polen, Ungarn, Großbritannien und China (Aufsteiger aus der Division II).

Spiele

Abschlusstabelle

Division I, Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B der Division I fanden vom 17. bis 23. April in Eindhoven in den Niederlanden statt. In der Gruppe B spielten: Frankreich (Absteiger), Italien, Estland, Niederlande, Rumänien und Litauen (Aufsteiger aus der Division II).

Spiele

Division-I-Siegermannschaft: Italien

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Division II

Division II, Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A der Division II fanden vom 10. bis 16. April in Zagreb in Kroatien statt. In der Gruppe A spielten: Südkorea (Absteiger aus der Division I), Kroatien, Australien, Bulgarien, Neuseeland und die Türkei (Aufsteiger aus der Division III).

Spiele

Abschlusstabelle

Division II, Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B der Division II fanden vom 4. bis 10. April in Belgrad in Serbien-Montenegro statt. In der Gruppe B spielten: Belgien (Absteiger aus der Division I), Serbien-Montenegro, Nordkorea, Israel, Spanien und Island (Aufsteiger aus der Division III).

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Division III 

Die Spiele der Division III fanden vom 7. bis 12. März in Mexiko-Stadt in Mexiko statt. In der Division III spielten: Luxemburg, Südafrika (beide Absteiger der Division II), Mexiko, Irland, Armenien

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 (Übersicht)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2005
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2005

Weblinks 

 
 Internationaler Eishockeyverband

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Herren
2005
Weltmeisterschaft, 2005
Weltmeisterschaft, 2005
Weltmeisterschaft, 2005
Weltmeisterschaft, 2005
Weltmeisterschaft, 2005
Weltmeisterschaft, 2005
Eishockeywettbewerb in Wien
Sportveranstaltung in Innsbruck
Eishockeywettbewerb in Debrecen
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Eishockeywettbewerb in Zagreb
Eishockeywettbewerb in Belgrad
Eishockeywettbewerb in Mexiko-Stadt